Henderson Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Henderson Island (Iowa)
 Henderson Island (Kentucky)
 Henderson Island (Louisiana)
 Henderson Island (South Carolina)
 Henderson Island (Tennessee)

in anderen Gebieten:
 Henderson Island (Antarktika)
 Henderson (Pitcairninseln) im Pazifik